Serio ou Sério peut faire référence à :

Toponymie 
 Serio, rivière de Lombardie, en Italie,
 Serio, un ancien département dans l'actuelle Italie,
 Sério, une municipalité brésilienne de l'État de Rio Grande do Sul,
 (11022) Serio, un astéroïde.

Personnalités 
 Serio, rappeur mexicano-américain de Los Angeles, Californie,

Nom de famille 

 Francesca Serio (1903-1992), activiste italienne,
 José Sério (1922–2010), footballeur portugais,
  (1946- ), compositeur et chef d'orchestre italien,
 Steve Serio (1987- ), joueur américain de basket-ball,
  (1997- ), ingénieur colombien.